

Hydronyme 

 Alzon, une rivière française, du département du Gard, dans la région Occitanie, et un affluent gauche du Gard (aussi appelé Gardon), donc un sous-affluent du Rhône ;
 Alzon, une rivière française, du département du Gard, dans la région Occitanie et un affluent de l'Hérault.

Toponyme 

 Alzon, une commune française, située dans le département du Gard et la région Occitanie.